Antonijo est un prénom masculin croate et slovène pouvant désigner:

Prénom
Antonio Ježina (né en 1989), joueur croate de football
 (né en 1985), joueur slovène de football
 (né en 1976), joueur croate de football

Voir aussi

Référence

Homonymie de prénom
Prénom croate
Prénom slovène